Franz Gertsch – pittore svizzero
 Norbert Gertsch – musicologo tedesco
 Willis Gertsch – aracnologo statunitense